Ел Лимон, Ел Лимонсито има више значења:

 Ел Лимон, Ел Лимонсито (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Лимон, Ел Лимонсито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику